Премия XBIZ лесбийской исполнительнице года () — ежегодная награда в области порноиндустрии, вручаемая компанией XBIZ за работу в жанре лесбийской порнографии. Награда была учреждена в 2014 году. Последней на январь 2023 года обладательницей этой награды является Айден Эшли.

Лауреаты и номинанты

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Награды, появившиеся в 2014 году